Солнечное затмение 23 октября 2014 года — частичное солнечное затмение 153 сароса. Максимальная фаза затмения 0,8114. Область видимости затмения попадает на приполярные широты северного полушария. Частные фазы затмения были видны в Канаде, США, Мексике, а также Камчатском крае и Чукотском АО в России.

Ссылки 
 Данные с сайта NASA 
 Данные о затмении на английском сайте 
 Данные о затмении на русском сайте
 Какие сюрпризы космос преподнесёт землянам в 2014 году // mail.ru

2014-23-10
2014 год в науке